ПД — аббревиатура.
 пд — пуд
ПД - полицейский департамент
 ПД — Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского. Издан частями РГГУ и РБО в 1999—2005 годах.
 ПД — Партизанское движение
 ПД — мед. Поздняя дискинезия (см. Нейролептический синдром)
 ПД — мед. Половая дисфория
 пд — пехотная дивизия, воен.
 ПД — трамвайный вагон производства Путиловского завода
 ПД — семейство перспективных турбовентиляторных авиационных двигателей различной мощности и назначения, разрабатываемых Пермским моторным заводом (ПД-8, ПД-14, ПД-16, ПД-35, ПД-50)
 ПД — Поршневой двигатель
 ПД — Потенциал действия
 ПД — пульсовое давление
 ПД — пункт дегазации, РХБЗ
 ПД — Пушкинский дом — Институт русской литературы РАН
 ПД — дорожный мастер, ж/д
 ПД — пространственные данные; персональные данные; передача данных
 ПД — патентная документация
 ПД — переключатель давления, переключатель дистанционный
 ПД — перитонеальный диализ
 ПД — Перси Джексон,''Перси Джексон и Олимпийцы
 ПД — пищевые добавки
 ПД — Пулемёт Дегтярёва
 ПД или плавдок — плавучий док, плавающий док. См. док
 ПД — плавучий дом, хаусбот, также в маркирове: ПД-1
 ПД — план действий, например: ПД Украины и Европейского союза; ПД Украины и НАТО
 ПД — платёжный документ
 ПД — плуг двухъярусный
 ПД — побочное действие, например: ПД лекарственного средства; токсические ПД
 Пд. — подрядчик
 п-д — подъезд
 ПД — подъёмный двигатель
 ПД — пороговая доза токсичного вещества
 ПД — поршневой двигатель, приводной двигатель
 ПД — потери дохода
 ПД — правая доля, например: ПД печени
 ПД — правовой департамент, МВД РФ
 ПД или ПРД — предварительная декларация
 ПД — предварительный договор
 ПД — предел дозы
 ПД — предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
 п/д — предъявителю документа
 ПД или ПД- — преобразователь давления, например: ПД-1
 ПД — приёмник давления
 ПД — проверочное давление
 ПД — программа действий
 ПД — программный документ
 ПД — продукты деления
 ПД — производственная демократия
 ПД — пропорционально-дифференциальный
 ПД — профессиональный двухголосый (перевод)
 ПД — передача данных
 ПД — пластическая деформация
ПД — проектная документация
 ПД - полученные данные
ПД - паспортные данные
ПД - полная дезориентация

См. также 
 ПДД, ПДД (значения)